Sombrero hace referencia a varios artículos:

Vestimenta
 Sombrero, prenda de vestir.

Astronomía
 Galaxia del Sombrero, en la constelación de Virgo.

Botánica
 Nombre común de la planta ''Begonia nelumbiifolia.
 Sombrero o Píleo (micología), parte superior de la seta.

Lugares
 El Sombrero (Guárico), localidad venezolana.
 El Sombrero (Corrientes), localidad argentina.
 Isla Sombrero, forma parte de la dependencia de Anguila, en el Mar Caribe.
 Isla Sombrero, parte de las islas Baker en los canales patagónicos de Chile.
 Isla Sombrero Chino, en las Galápagos, Ecuador.
Además
 El sombrero de tres picos, ballet de Manuel de Falla y Novela de Pedro Antonio de Alarcón.
 Piratas Sombrero de Paja''', principales protagonistas de la serie One Piece.
 Jugada de fútbol, también conocida como vaselina.